Vibrac kan syfta på:
 Vibrac, Charente
 Vibrac, Charente-Maritime